Grabgemeinschaft steht für
 Taphozönose, eine fossile Fundstelle
 für Begräbnisgemeinschaft, einen Trend im Friedhofswesen zu halbanonymen Grabanlagen mit treuhänderischer Pflege.